Бургшталлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бургшталлер, Алоис (1871—1945) — немецкий оперный певец.
 Бургшталлер, Гвидо (род. 1989) — австрийский футболист.